Бачки-Петровац () — община в Сербии, входит в Южно-Бачский округ.

Население общины составляет 14 108 человек (2007 год), плотность населения составляет 89 чел./км². Занимаемая площадь — 158 км², из них 88,6 % используется в промышленных целях.

Административный центр общины — город Бачки-Петровац. Община Бачки Петровац состоит из 4 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 39,5 км².

Статистика населения общины

Населённые пункты 
 Бачки-Петровац — 7093 чел.
 Гложан — 2351 чел.
 Кулпин — 3100 чел.
 Маглич — 2805 чел.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии 
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије»

Общины Сербии